Pieper (Belgisch bedrijf), een Belgische fabrikant van elektrisch/benzine-aangedreven auto's
Pieper (busonderneming), een voormalig Nederlands openbaarvervoerbedrijf
aardappel of pieper
Pieper (vogel), vogels uit het geslacht Anthus
kwikstaarten en piepers (Motacillidae), een familie van zangvogels
semafoon of pieper
De Pieper (polder), een polder in Overijssel
De Piepert, een buurtschap in Zuid-Limburg

Personen met de achternaam Pieper
Henri Pieper, de Duitse oprichter van het autobedrijf Pieper
Roel Pieper, een Nederlandse ICT-ondernemer
Hein Pieper, een Nederlandse CDA-politicus
René Pieper, een Nederlandse componist
Otto Pieper, een Duitse kunstschilder.